Paolo Lorenzi e Potito Starace erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme.
Lorenzi ha giocato con Filippo Volandri, e sono stati battuti ai quarti di finale da Oliver Marach e Florin Mergea mentre
Starace ha giocato con Daniele Bracciali, e sono stati battuti ai quarti di finale da Marcel Granollers e Marc López.

Oliver Marach e Florin Mergea hanno sconfitto in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)

  Oliver Marach /  Florin Mergea (campioni)
<li>  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (primo turno)

Wildcard

  Christian Garín /  Nicolas Jarry (quarti di finale)

  Gonzalo Lama /  Juan Carlos Sáez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Royal Guard Open Chile 2014
ATP World Tour 2014